Ботсвана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли семь человек.

Бокс 

Спортсменов — 1

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 6

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года